Jan z Baru ( Jean de Bar, 1380 – 25. října 1415, Azincourt) byl pán z Puisaye.

Život 
Narodil se jako jeden z mladších synů hraběte Roberta z Baru a Marie, dcery francouzského krále Jana II. Společně se svým starším bratrem a synovcem padl na bitevní pláni u Azincourtu.

Vývod z předků 

Montbéliardové
Účastníci bitvy u Azincourtu
Úmrtí v bitvě
Narození v roce 1380
Úmrtí 25. října
Úmrtí v roce 1415
Muži